Опель () — многозначный термин.

 Опель — немецкий производитель автомобилей.

 Фамилия
 Опель, Адам (1837—1895) — основатель компании Adam Opel GmbH.
 Опель, Рикки фон (род. 1947) — автогонщик из Лихтенштейна, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Опель, Фриц фон (1899—1971) — промышленник, ракетный пионер и мотогонщик.